Палгрев, Уильям (1826—1888) — английский путешественник; сын Фрэнсиса П.
 Палгрев, Роберт Гарри Инглис (1827—1919) — английский экономист.
 Палгрев, Фрэнсис (урожд. Коген; ; 1788—1861) — английский историк и археолог.
 Палгрев, Фрэнсис Тернер (1824—1897) — английский поэт и художественный критик, сын Фрэнсиса П..

Примечания